Дрёма, Дрема — неоднозначное понятие:

 Дрёма или дремота — лёгкий полусон.
 Дрёма — петля, мочка у кнутовища, для накидки на руку, чтоб задремав не обронить кнута, плети.
 Дрёма — род растений из семейства Гвоздичные.
 «Дрёма» — музыкальная телепередача.
 Дрёма (вешняя) —  день народного календаря славян, приходящийся на 10 марта.
 Дрёма — хороводная и святочная игра на Руси: дрёма сидит среди круга, выбирает по песне кого хочет, целует и сажает на своё место.
 В. Дре́ма — литовский художник и музейный работник, искусствовед, историк культуры, педагог, лауреат Национальной премии Литвы (1992 года), почётный доктор Вильнюсской художественной академии, первый почётный гражданин Вильнюса, в современный период.